Messaggero – termine che indica colui che porta un messaggio. Fin dall'antichità ha un ruolo nelle comunicazioni. In Grecia antica Hermes (per i romani Mercurio) era il Dio messaggero
 Messaggero (o guida, anche conosciuto come dotta) – cavo che facilita il passaggio di cavi elettrici, etc. dentro un cavidotto o l'albero di una barca, etc.
 Messaggero – nave della Regia Marina
 Messaggero di Sant'Antonio Editrice – a volte citata semplicemente come Messaggero, casa editrice italiana
 RNA messaggero –  tipo di RNA
 
Il Messaggero – quotidiano storico romano
Il Messaggero di Sant'Antonio – rivista dei Frati Minori Conventuali della Basilica di Sant'Antonio di Padova.
Messaggero dei Ragazzi – mensile per ragazzi pubblicato dalla Messaggero di Sant'Antonio Editrice dei Frati Minori Conventuali della Basilica di Sant'Antonio di Padova.
Il messaggero - The Haunting in Connecticut – film horror del 2009.

Altri progetti